Peter Chiarelli ist der Name folgender Personen:

* Peter Chiarelli (Eishockeyfunktionär) (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler und -manager
 Peter Chiarelli (Drehbuchautor) (Pete Chiarelli; * um 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent 
 Peter W. Chiarelli (* 1950), US-amerikanischer General